Ponte di comando o plancia – posizione di rilievo e comando della nave
 Ponte di comando o plancia – settore delle astronavi di Star Trek
 Ponte di comando (H.M.S. Defiant ) – film del 1962 diretto da Lewis Gilbert
 Ponte di comando (Rules of Engagement) – romanzo di Elizabeth Moon del 1998